Богуславський:

 Богуславський Август — львівський будівничий.
 Богуславський Вільгельм (1825—1901) — польський історик-слов'янознавець і мандрівник, юрист.
 Богуславський Войцех (9 квітня 1757 — 23 липня 1829) — польський театральний діяч, актор, режисер, драматург, педагог.
 Богуславський Володимир Володимирович — український художник.
 Богуславський Данило Ярославович (1990—2022) — український спортсмен, військовослужбовець Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Богуславський Костянтин Євгенович (1895—1943) — український композитор, співак, хормейстер.
 Богуславський Микола Олексійович (1850-ті, Катеринослав — 1933) — організатор і натхненник кобзарського відродження на Кубані, громадський діяч, видавець, меценат; організатор Першої (1913) та Другої (1916) кобзарських шкіл на Кубані.
 Богуславський Олег Володимирович (1932—2004) — український майстер художнього скла.
 Богуславський Олексій Ігорович (1980—2015) — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Богуславський Сергій Анатолійович (1 грудня (19 листопада с. с.) 1883—3 вересня 1923) — російський фізик.

Залізниця:
 Богуславський — залізнична станція Дніпровської дирекції Придніпровської залізниці

Прізвища